Су́мерки:

 Сумерки — часть суток.

Литература 
 Сумерки (роман) () — роман американской писательницы Стефани Майер (2005), первый из одноимённой серии.
 Сумерки (серия романов) — популярная серия романов Стефани Майер.
 Сумерки (роман Кунца) () — роман ужасов Дина Кунца (1984).
 Сумерки (роман Глуховского) — роман Дмитрия Глуховского (2007).
 Сумерки (Коты-Воители) — детский фантастический роман Эрин Хантер (2006) из серии «Коты-Воители».
 Сумерки () — вариант перевода названия рассказа Айзека Азимова «Приход ночи» (1941).

Фильмы 
 Сумерки (фильм, 1988) () — фантастический фильм Пола Майерсберга с Сарой Дуглас в главной роли (США, 1988).
 Сумерки (фильм, 1998) — триллер Роберта Бентона в стиле нео-нуар с Полом Ньюманом и Сьюзан Сарандон в главных ролях (США, Канада, 1998).
 Сумерки (фильм, 2000) — фильм Гвинет Гибби, не вышедший в широкий прокат (США, 2000).
 Сумерки (фильм, 2004) — короткометражный фильм Виктории Гамбург с Константином Анисимовым в главной роли (США, 2004).
 Сумерки (фильм, 2008) () — фильм по одноимённому роману Стефани Майер, с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном в главных ролях (США, 2008).
 Пёстрые сумерки — музыкальный фильм Людмилы Гурченко (Россия, 2009).

Топоним 
 Сумерки — деревня в Кадомском районе Рязанской области России.

См. также 

 «Сумерки идолов» — книга Фридриха Ницше (1888).
 «Сумерки разума» — книга Майкла Илая, основанная на игре Sid Meier’s Alpha Centauri.
 Сумерки богов (значения)
 Полусвет (значения)
 В сумерках (значения)